Abbaye de Fahr
 Front homosexuel d'action révolutionnaire FHAR (redirigé d'après FAHR)
 Syndrome de Fahr
 Otto Fahr
 Deutz-Fahr